MNC steht für:

 Mobile Network Code, zur Identifizierung von Mobilfunknetzen, siehe Mobilfunknetzkennzahl
 Monaco, UNDP- und FIDE-Code
 Mouvement National Congolais, eine kongolesische Partei
 Museo Nacional de las Culturas, mexikanisches Nationalmuseum
 Museo Nazionale del Cinema, italienisches Filmmuseum
 Flughafen Nacala, Mosambik (IATA-Code)

mnc steht für:
 Mandschurische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung